Puurosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puurosaari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Puurosaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Puurosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar